Ivanoskij rajon  è un toponimo di vari rajon

Bielorussia 

Ivanovskij rajon, rajon nella Voblasc' di Brėst

Russia 

Ivanovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Amur
Ivanovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Ivanovo

Ucraina 

Ivanovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Cherson
Ivanovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Odessa

Pagine correlate 

Ivanovo
Katav-Ivanovskij rajon